O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1986 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 35ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno: o último colocado era rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1987 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1987

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1986 na Guatemala